Insel der Liebe steht für:

 Insel der Liebe, Lied des Künstlerkollektivs Wir für Euch
 Insel der Liebe, Lied des Sängers Hubert Fella (2021)
 Insel der Liebe (Film), portugiesischer Film von Paulo Rocha (Regisseur) (1982)